Аганбегян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Аганбегян, Абел Гезевич (род. 1932) —  российский экономист, академик АН СССР, академик РАН.
 Аганбегян, Рубен Абелович  (род. 1972) — российский финансист, Президент ЗАО ММВБ.